Молдавская — многозначный термин.

Фамилии 
 Молдавская, Ксения Александровна (род. 1967) — российский критик детской литературы, журналист, редактор, педагог.
 Молдавская, Мария Абрамовна (1914—2002) — советский и украинский учёный-историк.